

Станькова — село в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Станкова (Станькова) — село в гміні Устрики-Долішні Бещадського повіту Підкарпатського воєводства

Станькова — село Калуського району Івано-Франківської області